

Sport 

 Società Ginnastica Pro Patria et Libertate – società polisportiva italiana fondata nel 1881 a Busto Arsizio
 Pro Patria (o Aurora Pro Patria 1919) – società calcistica italiana, originariamente sezione della Pro Patria et Libertate
 Pro Patria Scherma – società di scherma italiana, originariamente sezione della Pro Patria et Libertate
 Pro Patria Bustese – società di ginnastica italiana, originariamente sezione della Pro Patria et Libertate
Pro Patria Milano – società polisportiva di Milano
Società Ginnastica Pro Patria 1883 – società di ginnastica italiana, originariamente sezione della Pro Patria Milano

Cinema 

 Per l'amore della patria (Pro patria)  – film del 1916 diretto da August Blom

Altro 

 Società Reale Pro Patria (Kungliga sällskapet Pro Patria) – organizzazione di beneficenza svedese
 Pro Patria – organizzazione di beneficenza svizzera
 Pro Patria – pamphlet poetico di Florence Earle Coates 
 Unione Patriottica o Unione Pro Patria – partito politico estone
 Medaglia Pro Patria – onorificenza assegnata in Sudafrica e in Polonia